ACF oder AcF steht für:
 Action Contre la Faim, internationale Nichtregierungsorganisation gegen Hunger
 Administration des Chemins de Fer, luxemburgische Eisenbahnaufsichtsbehörde
 Air Charter, eine ehemalige französische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Akademie für christliche Führungskräfte
 American Car and Foundry, US-amerikanisches Maschinenbauunternehmen (heute ACF Industries)
 Artforum Culture Foundation, eine nichtstaatliche Kulturstiftung mit Sitz in Thessaloniki, Griechenland
 Australian Conservation Foundation, eine australische Umweltstiftung
 Austrian Cultural Forum, siehe Österreichisches Kulturforum
 Automobile Club de France
 englische Bezeichnung für Autokorrelationsfunktion (AKF)

acf steht für:
 Antillen-Kreolisch (ISO-639-3-Code), auf Französisch basierende Kreolsprache auf Saint Lucia, Dominica, Grenada, Trinidad und Tobago

Abkürzung